Ел Венадо има више значења:

 Ел Венадо, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Венадо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Венадо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Венадо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Венадо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Венадо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Венадо (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Венадо (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Венадо, Гонзало Монтемајор (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Венадо (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Венадо (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Венадо, Професор Роберто Бариос (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Венадо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Венадо, Родолфо де лос Сантос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Венадо (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Венадо (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Венадо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Венадо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Венадо (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Венадо (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Венадо, Хај Ветен (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Венадо (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Венадо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Венадо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Венадо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Венадо (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Венадо, Ла Агвита (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Венадо (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Венадо (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Венадо (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Венадо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Венадо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Венадо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Венадо (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Венадо (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Венадо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Венадо (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Венадо (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Венадо (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Венадо (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Венадо (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Венадо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Венадо (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Венадо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Венадо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Венадо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Венадо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Венадо (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Венадо (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Венадо (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Венадо (Танхуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Венадо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Венадо (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Венадо (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Венадо (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Венадо, Групо Либра (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Венадо (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Венадо, Ефраин Бернарди (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Венадо (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Венадо (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Венадо (Сан Хасинто Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Венадо (Сан Херонимо Сосола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Венадо (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Венадо (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Венадо, Бомба 1 (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Венадо (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Венадо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Венадо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Венадо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Венадо (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Венадо (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Венадо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадо (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадо (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадо (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Венадо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Венадо (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Венадо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Венадо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Венадо (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Венадо (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику